ISO 8859-6, znane także jako „arabskie”, jest 8-bitowym kodowaniem będącym częścią standardu ISO 8859. Oryginalnie zostało zaprojektowane do pokrycia języków używających alfabetu arabskiego, lecz brakuje mu wielu glifów (na przykład dla urdu, czy dla języka perskiego), przez co nie zdobyło zbyt dużej popularności. Dziś ustępuje miejsca Unikodowi.

Tablica kodów 

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.

Znaki o kodach 0xEB-0xF2 są łączonymi znakami diakrytycznymi.

Miejsca oznaczone jako „NZ” oznaczają znaki nie zdefiniowane przez standard.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-6 w Unicode.

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.

ISO 8859-06